Па́уль Хи́ндемит (; 16 ноября 1895, Ханау — 28 декабря 1963, Франкфурт-на-Майне) — немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижёр, педагог и музыкальный теоретик.

Биография 
Хиндемит родился в городе Ханау в семье ремесленника и с девяти лет получал уроки игры на скрипке. В 1913 году окончил Франкфуртскую консерваторию Хоха по классам скрипки А. Ребнера и композиции Б. Зеклеса (до 1912 обучался у А. Мендельсона). Хиндемит достиг больших успехов как скрипач, и в 1915 году ему было предложено место концертмейстера в оркестре Франкфуртской оперы, где он и играл до 1923 года. Одновременно с 1915 года он играл вторую скрипку в струнном квартете своего наставника Адольфа Ребнера, а в 1919 году по собственному решению перешёл в составе этого же коллектива на альт. В 1921 году, недовольный более консервативными вкусами Ребнера, вместе с виолончелистом Маурицем Франком перешёл в новосозданный квартет Ликко Амара; этот коллектив много гастролировал по Европе (в том числе, в 1927 в СССР) и просуществовал до 1929 года.

В 1922 году несколько сочинений Хиндемита впервые были исполнены на Всемирных днях музыки в Зальцбурге и привлекли внимание общественности. На следующий год он приступил к обязанностям организатора Фестиваля современной музыки в Донауэшинген, где он продвигал сочинения ведущих авангардных композиторов эпохи начиная с Арнольда Шёнберга и Антона Веберна, а альтовый репертуар (в частности, сонату Артюра Онеггера) исполнял сам. В 1927 году Хиндемита пригласили преподавать композицию в Берлинской Высшей школе музыки. В 1930-е годы Хиндемит посетил Каир и Анкару, неоднократно бывал с гастролями в США, где имел большой успех как альтист.

Отношения Хиндемита с нацистским режимом были сложными. Его музыка вызывала противоречивые чувства: нацистская критика относила её к «культурбольшевизму» и «дегенеративному искусству» (в основном это относилось к ранним сочинениям композитора, таким как опера «Святая Сусанна»), а 6 декабря 1934 года министр пропаганды Йозеф Геббельс в своей речи публично назвал Хиндемита «атональным шумовиком» (). Другие придерживались мнения, что образ Хиндемита как нового современного композитора (к тому времени уже перешедшего к более традиционным методам сочинения) может продвигать Германию в глазах мировой общественности. Эта позиция заявлена в письме Вильгельма Фуртвенглера в защиту Хиндемита, опубликованном в 1934 году. Дискуссия вокруг статуса Хиндемита продолжалась в течение нескольких лет, и в конце концов он в 1938 году переехал в Швейцарию.

В 1935 году во время визита Хиндемита в Анкару Мустафа Кемаль Ататюрк обратился к нему с просьбой предложить план реорганизации системы музыкального образования в Турции и подготовить материал для «Универсальной образовательной программы турецкой полифонической музыки» для всех музыкальных заведений. Хиндемит успешно справился с этой задачей. Существует мнение, что этот проект поддерживался нацистским режимом для внедрения немецких взглядов на музыку (сам Хиндемит говорил, что чувствует себя послом немецкой культуры). Хиндемит решил не оставаться в Турции на длительное время, как это сделали многие другие эмигранты. Тем не менее он оказал огромное влияние на развитие музыкальной жизни в этой стране. Во многом именно благодаря его усилиям в Анкаре была открыта консерватория. До сих пор турецкие музыканты помнят и уважают Хиндемита.

В 1940 году Хиндемит перебрался в США. К этому же периоду относится начало разработки его собственного музыкального языка и педагогической системы. По мнению музыкальных критиков (в частности, Эрнеста Ансерме), сочинения Хиндемита этого времени находятся под явным влиянием его собственной теории. Педагогическую деятельность в США Хиндемит вёл в Йельском университете, а также в Гарварде (на основе курса своих лекций он впоследствии создал книгу «Мир композитора»). После окончания Второй мировой войны обсуждалась идея приглашения Хиндемита на пост директора Гамбургской высшей школы музыки. В 1946 году Хиндемит получил гражданство США, однако в 1953 году вернулся в Европу и поселился в Цюрихе, где преподавал в университете. В это время он делает многочисленные записи в качестве дирижёра, в основном своих собственных сочинений.

Хиндемит умер в 1963 году во Франкфурте-на-Майне от острого панкреатита.

Музыка 

Хиндемит — один из крупнейших немецких композиторов своего времени. Глубоко откликаясь на современную эпоху, Хиндемит искал внесубъективных форм выражения этого отклика и держался в стороне от музыкальной моды, в том числе — от додекафонии. Его ранние работы написаны в позднеромантическом стиле, в дальнейшем композитор обращается к экспрессионистской манере сочинения, отчасти в стиле раннего Арнольда Шёнберга, а в 1920-е годы — к сложному контрапунктическому стилю. Часто этот период в творчестве Хиндемита называют «неоклассическим», но его сочинения этого времени сильно отличаются от работ Стравинского, по отношению к которому обычно применяется этот термин. Манера письма Хиндемита скорее приближается к контрапунктическому языку Баха, чем к ясности классицизма Моцарта.

Этот новый стиль прослеживается в серии работ под названием «Kammermusik» (камерная музыка), создававшихся в период с 1922 по 1927 год. Каждая из этих пьес написана для небольшого инструментального ансамбля, часто необычного по составу (например, Kammermusik № 6 — это концерт для виолы д’амур — инструмента эпохи барокко и раннего классицизма. Надо сказать, что сам Хиндемит прекрасно владел этим инструментом). В течение своей творческой карьеры Хиндемит неоднократно обращался к нестандартным составам, например, в 1949 году он написал сонату для контрабаса и фортепиано.

В 1930-е годы Хиндемит от камерной музыки переходит к сочинениям для большого оркестра. В 1933—1935 годы он пишет одну из своих самых известных опер — «Художник Матис», в основе сюжета которой — жизнь художника Маттиаса Грюневальда. Эта опера пользуется большим уважением среди музыкантов, но, как и большинство других опер XX века, редко ставится на сцене. (Одна из постановок была осуществлена в 1995 году Нью-Йоркским оперным театром). В этой опере Хиндемит попытался объединить неоклассицизм ранних работ и народную музыку. В дальнейшем музыку из оперы «Художник Матис» Хиндемит использовал в одноимённой симфонии, которая стала одним из самых известных сочинений композитора.

Подобно Курту Вейлю и Эрнсту Кшенеку, Хиндемит обращался к так называемой «публичной» музыке () — музыке, предназначенной отразить какое-либо политическое или социальное событие, часто написанной для исполнения любителями. Один из известных примеров такого сочинения в творчестве Хиндемита — «Траурная музыка» (Trauermusik), написанная в 1936 году. Хиндемит готовился к концерту на BBC, когда узнал о смерти английского короля Георга V. Буквально за несколько часов композитор написал по этому поводу небольшую пьесу для альта и струнных и исполнил её в тот же день.

Возможно, самое известное и часто исполняемое оркестровое произведение Хиндемита — «Симфонические метаморфозы тем Вебера», написанные в 1943 году. В этом сочинении композитор использовал темы из фортепианной музыки Карла Марии фон Вебера и переработал их так, что каждая часть произведения оказывается основанной на одной теме.

В 1951 году Хиндемит сочиняет «Симфонию си-бемоль мажор» для духового оркестра. Она была написана для исполнения американским духовым оркестром «Pershing’s Own». 5 апреля того же года состоялась премьера симфонии в исполнении этого оркестра под управлением самого Хиндемита. Это сочинение — образец «позднего», строго контрапунктического периода творчества Хиндемита. «Симфония си-бемоль мажор» — одно из основных произведений в репертуаре духовых оркестров и по сей день.

Основные сочинения 
Полный список произведений Хиндемита доступен по ссылке .

Оперы 
 «Убийца, надежда женщин» (Morder, Hoffnung der Frauen; 1919, по драме О. Кокошки)
 «Нуш-Нуши» (Das Nusch-Nuschi; 1920)
 «Святая Сусанна» (Sancta Susanna; 1921)
 «Новости дня» (Neues vom Tage; 1928—1929, вторая редакция 1953—1954)
 «Художник Матис» (Mathis der Maler; 1934—1935)
 «Кардильяк» (Cardillac; 1926, вторая редакция 1952, третья — 1961, по новелле Э. Т. А. Гофмана)
 «Гармония мира» (Die Harmonie der Welt; 1956—1957, о жизни И. Кеплера)
 «Долгий рождественский ужин» (The Long Christmas Dinner; 1960—1961, либретто Т. Уайлдера)

Балеты 
 «Демон» (1922)
 «Достославнейшее видение» (Nobilissima Visione, для Леонида Мясина; 1938)
 «Иродиада» (1944).

Сочинения для оркестра 
 Концерт для оркестра, ор. 38 (1925)
 Концертная музыка для струнных и медных («Бостонская симфония»), ор. 50 (1930)
 Филармонический концерт (Вариации для оркестра; 1932)
 Симфония «Художник Матис» по одноимённой опере (1933—1934)
 Симфония ми-бемоль мажор (1940)
 «Симфонические метаморфозы тем Вебера» (1943)
 «Весенняя симфония» (1946)
 Симфониетта ми мажор (1949)
 Симфония «Гармония мира» по одноимённой опере (1951)
 Симфония си-бемоль мажор для духового оркестра (1951)
 «Питтсбургская симфония» (1958)
 Пять пьес для струнного оркестра

Сочинения для солирующих инструментов с оркестром 
 «Концертная музыка» для фортепиано, медных и арфы, соч. 49 (1930)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1945)
 Концерт для скрипки с оркестром (1939)
 Траурная музыка для альта и струнных (1936)
 «Der Schwanendreher». Концерт на темы старинных народных песен для альта с оркестром (1935)
 Концерт для виолончели с оркестром (1940)
 Концерт для кларнета с оркестром (1947)
 Концерт для валторны с оркестром (1949)
 Концерт для органа с оркестром (1962)
 Концерт для трубы, фагота и струнных (1949)
 «Четыре темперамента» — цикл для фортепиано и камерного оркестра

Камерные ансамбли 
 Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

 Семь струнных квартетов
 Два струнных трио
 Трио для геккельфона, альта и фортепиано
 Квинтет для деревянных духовых
 Септет для духовых
 Октет для духовых и струнных
 Восемь пьес для струнного квартета и контрабаса (1927)

Инструментальные сочинения 
 Скрипка и фортепиано
 Соната № 1 ми бемоль мажор, соч. 11, № 1 (1918)
 Соната № 2 ре мажор, соч. 11, № 2 (1918)
 Соната № 3 ми мажор (1935)
 Соната № 4 до мажор (1939)

 Скрипка соло
 Соната № 1, соч. 31, № 1 (1924)
 Соната № 2, соч. 31, № 2 (1924)

 Альт и фортепиано
 Соната № 1 фа мажор, соч. 11, № 4 (1919)
 Соната № 2, соч. 25, № 4 (1922)
 Соната № 3 (1939)
 Маленькая соната для виолы д’амур и фортепиано, соч. 25, № 2 (1922)

 Альт соло
 Соната № 1, соч. 11 № 5 (1919)
 Соната № 2, соч. 25 № 1 (1922)
 Соната № 3, соч. 31 № 4 (1923)
 Соната № 4 (1937)

 Виолончель и фортепиано

 Соната № 1, соч. 11, № 5 (1919)
 Соната № 2 (1948)
 Три пьесы, соч. 8 (1917)

 Виолончель соло
 Соната, соч. 25, № 3 (1923)

 Соната для контрабаса и фортепиано (1949)

 Духовые инструменты
 Каноническая сонатина для двух флейт, соч.31, № 3 (1923)
 Соната для флейты и фортепиано (1936)
 Восемь пьес для флейты соло (1927)
 Соната для гобоя и фортепиано (1938)
 Соната для английского рожка и фортепиано (1941)
 Соната для кларнета и фортепиано (1939)
 Соната для фагота и фортепиано (1938)
 Соната для трубы и фортепиано (1939)
 Соната для валторны и фортепиано (1939)
 Соната для четырёх валторн (1952)
 Соната для альтовой валторны (или альтового саксофона) и фортепиано (1943)
 Соната для тромбона и фортепиано (1941)
 Соната для тубы и фортепиано (1955)

 Соната для арфы (1939)

Сочинения для фортепиано 
 Танцевальные пьесы
 Соната № 1 (1936)
 Соната № 2 (1936)
 Соната № 3 (1936)
 Соната в четыре руки (1938)
 Соната для двух фортепиано (1942)
 Ludus tonalis (1942)

Сочинения для органа 
 Соната № 1 (1937)
 Соната № 2 (1937)
 Соната № 3 (на народные темы)(1940)

Книги по теории 
 Unterweisung im Tonsatz. Theoretischer Teil (Teil 1). Mainz: Schott, 1937.
 A concentrated course in traditional harmony; with emphasis on exercises and a minimum of rules. New York: Associated Music Publishers, 1944
 Elementary training for musicians. New York: Associated music publishers, inc., 1946
 A composer’s world, horizons and limitations. Cambridge: Harvard UP, 1952

Признание 
Премия Бальцана (1962).

Примечания

Литература 
 Kemp I. Hindemith. London; New York: Oxford UP, 1970
 Briner A. Paul Hindemith. Zürich: Atlantis-Verlag; Mainz: Schott, 1971
 Skelton G. Paul Hindemith: The Man Behind the Music: A Biography. London: Gollancz, 1975
 Preussner E. Paul Hindemith: ein Lebensbild. Innsbruck: Edition Helbling, 1984
 Noss L. Paul Hindemith in the United States. Urbana: University of Illinois Press, 1989
 Luttmann S. Paul Hindemith: a guide to research. New York: Routledge, 2005
 Беляев В. Творчество Пауля Хиндемита. Л.: Тритон, 1927
 Холопов Ю. Н. Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции Хиндемита // Музыка и современность. Вып. 1. М.: Музыка, 1962, с. 303—338
 Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. М.: Музыка, 1966, с. 216—329 (систематический обзор учения Хиндемита с исчерпывающими нотными и схематическими иллюстрациями этого учения)
 Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит: Жизнь и творчество. М.: Музыка, 1974
 Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. М.: Советский композитор, 1975
 Пауль Хиндемит: статьи и материалы / И. Прудникова, сост. М.: Советский композитор, 1979

Ссылки 
 Произведения Хиндемита на сайте Classical Connect Бесплатная библиотека классической музыки на Classical Connect
 
 Международный Фонд Хиндемита
 Биография на сайте Belcanto.Ru
 краткая биография
 
 Страница в энциклопедии Кругосвет
 Теория рядов Пауля Хиндемита
 П. Хиндемит — Руководство по композиции (P. Hindemith The craft of musical composition). Часть I — теоретическая часть. Перевод на английский Артура Менделя. Изд-во Associated Music Publishers, Inc., New York Schott & Co., Ltd., London., 1945 на английском языке
 Хиндемит. Полные либретто опер на русском языке
 Пауль Хиндемит / Специальное радио, 2009

Выпускники Консерватории Хоха
Оперные композиторы Германии
Балетные композиторы Германии XX века
Новая вещественность
Теоретики музыки
Лауреаты премии Бальцана
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы музыки
Преподаватели Цюрихского университета
Умершие от панкреатита
Лауреаты Берлинской художественной премии
Авторы реквиемов
Члены Баварской академии изящных искусств
Почётные доктора Колумбийского университета